Правители Молдавского княжества

Список 
Представлен список правителей Молдавского княжества со времени его основания в 1352 году Драгошем, воеводой из Марамуреша, до объединения с Валахией в единое государство — Румынию, провозглашённого Александру Иоаном Кузой 24 января (по старому стилю) 1862 года.

Даты указаны по старому стилю.

Объединение с Валахией 

20 ноября (по старому стилю) 1861 года Высокая Порта приняла «Фирман об административном устройстве Молдовы и Валахии», который утвердил политическое и административное объединение Молдавии и Валахии, как автономных территорий, находящихся в составе Османской империи.

11 декабря 1861 года Александру Иоан Куза, будучи одновременно правителем Молдовы и Валахии (с разными правительствами до этой даты), опубликовал прокламацию, утверждавшую образование румынской нации. Через два дня, 24 января 1862 года, государственные собрания Молдовы и Валахии, объявили Бухарест столицей страны. С этого дня Молдавское княжество перестало существовать. Современная же Республика Молдова располагается на территории Бессарабии, присоединённой в 1812 году к Российской империи в результате русско-турецкой войны 1806—1812 гг.

См. также 
 Список правителей Валахии

Источники

Ссылки 

 Молдавское княжество
 Молдавские господари и евреи, или Загадки еврейско-молдавских связей
 Lista domnitorilor Moldovei (1247—1859) 

Правители
Молдавское княжество